Józefów nad Wisłą peut désigner :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Lublin

 Józefów nad Wisłą est une gmina rurale dont la ville de même nom est son siège
 Józefów nad Wisłą est un village, chef-lieu de la gmina du même nom